SKG steht für:
 Saarländische Kundenkredit-Gesellschaft, siehe SKG Bank
 Sauerstoffkreislaufgerät, ein Funktionstyp von Atemschutzgerät
 Schnellkampfgeschwader, siehe Luftwaffe (Wehrmacht) #Organisation und Bezeichnung der Geschwader
 Schweizerische Kakteen-Gesellschaft
 Schweizerische Kynologische Gesellschaft
 Spielberg, Katzenberg and Geffen, die Gründer der DreamWorks SKG
 Stichting Kwaliteitscentrum Gevelbouw, niederländisches Zentrum zur Zertifizierung von Schließzylindern, siehe Einbruchschutz #Weitere Richtlinien / Zertifizierungen
 Flughafen Thessaloniki in Griechenland (IATA-Code)
 Schweizerische Konferenz der Gleichstellungsbeauftragten, Zusammenschluss der öffentlichen Fachstellen in der Schweiz für die Gleichstellung
 Schweizerische Kriminalistische Gesellschaft, Fachgesellschaft der Strafrechtspraktiker in der Schweiz

SkG steht für:
 Storkower Gewässer, eine Bundeswasserstraße südöstlich von Berlin

skg steht für:
 Sakalava (ISO-639-3-Code), Varietät von Malagasy (Sprache), einer der Amtssprachen auf Madagaskar

Abkürzung